Whenever You Need Somebody bezeichnet:

 Whenever You Need Somebody (Lied), von O’Chi Brown (1985) und Rick Astley (1987) interpretiert
 Whenever You Need Somebody (Album) von Rick Astley (1987)